Silsbee ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Silsbee (Kalifornien)
 Silsbee (Texas)
 Silsbee (Utah)

Silsbee ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Lyman Silsbee (1848–1913), US-amerikanischer Architekt
 Nathaniel Silsbee (1773–1850), US-amerikanischer Politiker
 Nathaniel Silsbee junior, US-amerikanischer Politiker